A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Como as ondas tem capacidade de se fundir de acordo com amplitudes e frequências e nosso ouvido é incapaz de isolar uma ou outra de modo a exclusivamente ouvi-la (deixando de ouvir as demais), a densidade faz-se uma propriedade necessária para classificarmos como mais denso o momento que possui muitos sons simultâneos e menos denso o momento que possui um ou pouquíssimos sons simultâneos.

Terminologia musical